Феликс Кузнецов:
 Кузнецов, Феликс Александрович (1940—2021) — советский и российский художник ДПИ, ювелир, член-корреспондент РАХ (2013).
 Кузнецов, Феликс Феодосьевич (1931—2016) — критик, литературовед, член-корреспондент РАН (1987).